Medieval se refiere a lo relacionado con la Edad Media, a veces refiriéndose a lo relacionado con el arte medieval y sus distintas expresiones:

 Arquitectura medieval
 Literatura medieval
 Música medieval
 Pintura medieval
 Tecnología medieval

El término medieval también puede referirse a:

 Medieval (álbum), álbum del grupo español Tierra Santa.
 Medieval: Total War,  videojuego de estrategia por turnos.
 Medieval II: Total War, su sebas pro
.